La Prima Divisione fu il massimo campionato regionale di calcio disputato in Friuli-Venezia Giulia nella stagione 1951-1952. 

Avendo deciso la FIGC col Lodo Barassi una radicale riforma dei campionati minori per la stagione successiva, questa edizione si differenziò dalle precedenti in quanto non mise in palio posti per il campionato interregionale, ma fu finalizzata a qualificare le società partecipanti: le migliori avrebbero avuto accesso al nuovo Campionato Regionale (detto di Promozione), mentre le altre squadre non ammesse sarebbero rimaste iscritte al declassato campionato di Prima Divisione.

Per quanto riguarda il Friuli, nel quale si provvedette a cominciare ad allargare la categoria, fu garantito l'accesso al nuovo campionato regionale alle prime cinque di ogni raggruppamento, come anche ad alcune delle migliori seste a seconda del numero di retrocesse locali dalla Promozione della Lega Interregionale Nord.

Girone A

Squadre Partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
  Ammesso alla nuova Promozione Regionale.
      Retrocesso in Seconda Divisione, che dalla stagione 1952-1953 cambiò nome da Seconda a Prima Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Calendario

Girone B

Squadre Partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
  Ammesso alla nuova Promozione Regionale.
      Retrocesso in Seconda Divisione, che dalla stagione 1952-1953 cambiò nome da Seconda a Prima Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Note:
Isontina ha scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.

Calendario

Girone C

Squadre Partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
  Ammesso alla nuova Promozione Regionale.
      Retrocesso in Seconda Divisione, che dalla stagione 1952-1953 cambiò nome da Seconda a Prima Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Calendario

Girone D

Squadre Partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesso alle finali regionali.
  Ammesso alla nuova Promozione Regionale.
      Retrocesso in Seconda Divisione, che dalla stagione 1952-1953 cambiò nome da Seconda a Prima Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.
Note:
Mancano 2 punti non segnalati.
Juventus Trieste ha scontato 1 punto di penalizzazione in classifica per una rinuncia.

Spareggio qualificazione 

Il Sant'Anna è ammesso alla nuova Promozione Regionale.

Calendario

Finali

Titolo regionale 

Le quattro vincitrici dei gironi si disputarono il titolo regionale.

Classifica finale 

Legenda:
      Campione regionale di Prima Divisione.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Pari merito in caso di pari punti.

Qualificazione 
Le quattro seste si giocarono le qualificazioni.L'esito delle qualificazioni dovette confrontarsi da regolamento con gli esiti del sovrastante campionato di Promozione, dal quale alla fine retrocessero 8 club friulani, cosicché le qualificazioni furono di fatto annullate perché tutte le seste furono ammesse.

Note

Bibliografia 
Libri:
 Annuario degli Enti Federali e delle Società 1951-1952, F.I.G.C. Roma (1952) conservato presso:
 tutti i Comitati Regionali F.I.G.C.-L.N.D.:
 la Lega Nazionale Professionisti;
 la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.
Giornali:
 Archivio della Gazzetta dello Sport, stagione 1951-1952, consultabile presso le Biblioteche:
 Biblioteca Civica di Torino;
 Biblioteca Nazionale Braidense di Milano,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze,
 Biblioteca Nazionale Centrale di Roma,
 Biblioteca Civica Berio di Genova,
 e presso Emeroteca del C.O.N.I. di Roma (non è online ma è da consultare in sede).
 Tuttosport, consultabile presso la Biblioteca Civica di Torino.
 Le Ultime Notizie, di Trieste, stagione 1951-1952, consultabile online.

Friuli-Venezia Giulia